Prva liga Jugoslavije (1991/1992) była 64. i ostatnią edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w SFR Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Crvena zvezda Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Darko Panczew, który w barwach klubu Crvena zvezda Belgrad strzelił 25 goli.

Zasady przyznawania punktów 
Jeśli w meczu padł remis, to o zwycięstwie decydował konkurs rzutów karnych. Punkty przyznawano według poniższego zestawienia:
 Zwycięstwo: 2 punkty
 Remis – zwycięstwo po rzutach karnych: 1 punkt
 Remis – porażka po rzutach karnych: 0 punktów
 Porażka: 0 punktów

Tabela końcowa 

8 września 1991 Macedonia, a 5 kwietnia 1992 Bośnia i Hercegowina ogłosiły niepodległość od Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. W związku z tym po sezonie zespoły Wardar Skopje oraz FK Pelister wystąpiły z ligi i były jednymi z założycieli Prwej ligi macedońskiej, natomiast drużyny FK Sarajevo, Velež Mostar, Sloboda Tuzla oraz FK Željezničar współtworzyły Bośniacką Premijer ligę.

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1991 w piłce nożnej
1992 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
Jugosławia w XX wieku
1991 w Europie
1992 w Europie